Hambach puede hacer referencia a:

Hambach, una ciudad alemana.
Hambach, una ciudad francesa.